Edelstein:
 Lisa Edelstein
 Sigmund "Žiga" Zois, Freiherr von Edelstein

 Centro Edelstein de Pesquisas Sociais